UEFA Champions League finalen 2011 var en fodboldkamp der blev spillet den 28. maj 2011. Kampen blev spillet på Wembley Stadium i London, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2010-11. De deltagende hold var spanske FC Barcelona og engelske Manchester United. Det var kulminationen på den 56. udgave af turneringen, og nummer 19 i Champions League-formatet. De to hold mødtes også i finalen i 2009 i Rom, hvor Barcelona vandt 2-0.

Begge hold havde vundet turneringen tre gange før. Barcelona i 1992, 2006 og 2009, og Manchester United i 1968, 1999 og 2008. For at komme til finalen i 2012, havde Barcelona i slutspillet besejret Arsenal, Shakhtar Donetsk, og i semifinalen stod Real Madrid for tur i den 212. udgave af El Clásico. Manchester besejrede Olympique de Marseille, Chelsea og Schalke 04 på deres vej til finalen. Begge hold havde netop vundet de nationale mesterskaber, La Liga og Premier League.

Kampen blev ledet af den ungarske dommer Viktor Kassai.

Kampen 
Foran 87.695 tilskuere blev Manchester United i 1. halvleg udspillet af Barcelona, der havde bolden i 67% af tiden og 22 angreb mod mål, mod Uniteds fire. Efter 27 minutter scorede Pedro kampens første mål, da han gav Barcelona føringen. Syv minutter senere udlignede Wayne Rooney, men Barcelona fortsatte presset halvlegen ud.

I 2. halvleg blev Barcelona ved med at dominerer kampen, og efter 54. minutter kom Barcelona igen foran, da kampens bedste spiller Lionel Messi  scorede til 2-1. David Villa scorede til 3-1 efter 69 minutter, og dette blev også kampens sidste mål. Barcelona vandt dermed titlen for 4 gang i klubbens historie, og tredje gang indenfor seks år.

Detaljer

Statistik 

1. halvleg

2. halvleg

Samlet

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 2010/11 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2011
Finalen 2011
Fodbold i 2011
FC Barcelona
Manchester United F.C.
Fodbold i London